Sezon 1997/98 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 6. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Zapad (Zachód) oraz Istok (Wschód) i występowało w nich łącznie 36 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 1997/98 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Mogren Budva awansował do Prvej ligi 1998/99.
 FK Mačva Šabac, FK Zastava Kragujevac, FK Rudar Kostolac, FK Mladost Smederevska Palanka, FK Mačva Bogatić, FK Šumadija Aranđelovac, FK Badnjevac i FK Polimlje Prijepolje spadły do Srpskiej ligi 1998/99.
 FK Mladost Podgorica i FK Ibar Rožaje spadły do Crnogorskiej ligi 1998/99.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 1997/98 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Milicionar Belgrad awansował do Prvej ligi 1998/99.
 FK Mladost Bački Jarak, FK Napredak Kušiljevo, FK Solunac Karađorđevo, FK Vučje, FK Balkan Mirijevo i FK Radnički Pirot spadły do Srpskiej ligi 1998/99.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 1997/98

Linki zewnętrzne 
 Archiwum FSGZ (tabele)
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Europie
1998 w Europie
Jugosławia w XX wieku